Le elezioni amministrative in Ucraina del 2020 si sono tenute il 25 ottobre (primo turno) e il 15, 22 e 29 novembre (secondo turno).

A Charkiv, a causa del decesso del sindaco, si è rivotato il 31 ottobre 2021.

Riepilogo nei capoluoghi di regione
Di seguito i risultati riepilogativi nelle città capoluogo delle regioni dell'Ucraina (percentuali calcolate sui votanti).

Kiev

Elezione del sindaco

I voti non validi includono le schede non valide (7.268) e i voti non attribuiti (2).

Elezione del consiglio comunale

I voti non validi includono le schede non valide (30.825) e i voti non attribuiti (1).

Odessa

Elezione del sindaco

I voti non validi includono le schede non valide e i voti non attribuiti (per il primo turno, 4.289 e 3; per il secondo turno, 6.115 e 0). Per il primo turno, i risultati ufficiali indicano un totale non coerente con la relativa sommatoria (206.491).

Elezione del consiglio comunale

Charkiv

Elezione del sindaco

Elezioni del 2020

Totale da sommatoria: 323.217.

Elezioni del 2021

Totale da sommatoria: 288.655.

Elezione del consiglio comunale

Dnipro

Elezione del sindaco

Elezione del consiglio comunale

Altri progetti

Collegamenti esterni

Elezioni amministrative in Ucraina
Ucraina